Mondiali 1958 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1958:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1958 – 9ª edizione

Biathlon 
Campionati mondiali di biathlon 1958 – 1ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 1958 – 17ª edizione

Calcio 
Campionato mondiale di calcio 1958 – 6ª edizione

Canoa 
Campionati mondiali di canoa/kayak 1958 – 5ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1958 – 55ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1958 – 31ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1958 – 3ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1958 – 9ª edizione

Ginnastica artistica 
Campionati mondiali di ginnastica artistica 1958 – 14ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1958 – 25ª edizione

Hockey su pista 
Campionato mondiale maschile di hockey su pista 1958 – 13ª edizione

Judo 
Campionati mondiali di judo maschile 1958 – 2ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1958 – 18ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1958 – 10ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1958 – 2ª edizione

Palla basca 
Campionati mondiali di palla basca 1958 – 3ª edizione

Pallamano 
Campionato mondiale di pallamano maschile 1958 – 3ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1958 – 7ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1958 – 49ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1958 – 50ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 1958 – 8ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1958 – 14ª edizione

Sci alpino 
Campionati mondiali di sci alpino 1958 – 15ª edizione

Sci di fondo 
Campionati mondiali di sci nordico 1958 – 22ª edizione

Slittino 
Campionati mondiali di slittino 1958 – 4ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1958 – 34ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1958 – 37ª edizione

Tiro con l'arco 
Campionati mondiali di tiro con l'arco 1958 – 19ª edizione